Tivat; település Montenegró területén
 Tivat; a luvi mitológia viharistene